St. Trinitatis steht für:

 St. Trinitatis, Kirchen, siehe Liste von Dreifaltigkeitskirchen
 Bruderschaft St. Trinitatis (auch Fraternitas St. Trinitatis)